Benton County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Benton County, Arkansas 
 Benton County, Indiana 
 Benton County, Iowa 
 Benton County, Minnesota 
 Benton County, Mississippi 
 Benton County, Missouri 
 Benton County, Oregon 
 Benton County, Tennessee 
 Benton County, Washington